Banda desenhada — ou história em quadrinhos
Banco de dados — ou base de dados, que em gíria informática se abrevia com BD
Disco blu-ray — tipo de disco capaz de armazenar cerca de 50 GB de dados
 Bonner Durchmusterung — catálogo estelar

Desambiguações de siglas
Desambiguações de quadrinhos